Dendrotrophe är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dendrotrophe ingår i familjen Amphorogynaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Dendrotrophe